Vallon Yuan is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Het personage wordt gespeeld door Eefje van Gorkum en debuteerde op 5 september 2011.

Leven

Algemeen 
Vallon Yuan zit sinds seizoen 5 op het Spangaliscollege. In aflevering 591 werd ze geïntroduceerd, dat gebeurde op 5 september 2011. Haar klasgenoten zijn (of waren) Abel Brandt, Charley Bogaarts, Tinco Benoit, Raaf de Ridder, en Jill van der Geest.

Verhaallijnen rondom Vallon

Seizoen 4 
In seizoen 4 maakt men kennis met Vallon. Als de school een open dag organiseert, is Vallon er ook. Het blijkt dat het een erg spontaan meisje is dat soms een kleine ruzie heeft met iemand anders uit het groepje. Deze Vallon is hier enkel één aflevering te zien en wordt gespeeld door Amy van der Weerden.

Seizoen 5 
Vallon doet aan het begin van het schooljaar voor alsof ze een Chinees is, ze geen Nederlands kan en dat nog moet leren. Charley probeert haar hierbij erg te helpen. Als ze ontdekt dat Vallon door een mobiel Nederlands praat, achtervolgt Charley Vallon. Vallon woont alleen in een tuinhuis. Als Charley ruzie met haar ouders heeft, trekt ze eerst in bij Vallon. Vallon vertelt dat Charley bij haar in haar hutje is waardoor Charley zich verraden voelt.

Tinco organiseert een flashmob en Vallon doet hier graag aan mee. Miss Madge organiseert later een afval-flashmob. Ook hier doet Vallon aan mee, met hetzelfde lied als in de eerste flashmob.

Vallon denkt een tijdje later dat ze een oud vrouwtje ziet in haar achtertuin, dat Vallon achtervolgt. Stan, Abel en Tinco maken de hele tijd flauwe grappen over Vallon en geloven haar niet, aangezien alleen zij de vrouw ziet. Stan verkleedt zich als een oude vrouw. Dat vindt Vallon niet erg leuk. Vervolgens verkleden alle vier zich als holbewoners om de vrouw terug te pakken. Uiteindelijk blijkt er niets aan de hand te zijn.

Vallon heeft een goede band met Ivana, het onopvallende meisje. Stan en Tinco maken haar opvallender en Stan vraagt haar om de leukste jongen op te noemen. Hij hoopt dat ze Peter noemt, maar ze noemt Tinco. Ivana vertelt Vallon dat ze een date met Tinco heeft, maar Vallon vertrouwt het niet. Uiteindelijk zeggen Stan en Tinco dat het een grap was en wordt Vallon boos. Een paar dagen later zegt Tinco dat hij Vallon leuk vindt, andersom ook. Ze geven elkaar een zoen en een dag later hebben ze verkering. Tinco vraagt Vallon mee uit maar Vallon wijst af "omdat hij met iets specialers moet komen". Vallon en Tinco proberen de survival voordat de onderbouw het doet.

Ook neemt ze deel aan de Lipdub aan het eind van seizoen 5.

Seizoen 6 
Als Vallon weer terug op school komt, is de verkering met Tinco uit. Gymleraar Teutscher is verliefd op Vallon en probeert haar op een dag zelfs te zoenen in de fietsenschuur. Daarom wil ze niet meer naar de gymles. Uiteindelijk komt Mokketier hierachter en gaat een gesprek met Vallon aan. Uiteindelijk wordt hij ontslagen. Als ze het daarna ook nog aan haar vaders moet vertellen, samen met Teutscher en Mokketier, wordt dit geaccepteerd.

Dan krijgt Vallon een oogje op Raaf. Ze durft Raaf eerst geen verkering te vragen, maar als ze het later tóch doet, wordt Raaf altijd gestoord door iemand. Op het feest wat Abel heeft georganiseerd, dansen ze samen en de dag voor de winterstop van SpangaS vraagt Vallon Raaf voor een date. Uiteindelijk gaat het toch uit met Raaf.

Op een gegeven moment wordt Charley verliefd op Vallon. Ze mag dit alleen niet weten, dus doet ze erg raar. Als ze uiteindelijk aan Vallon vertelt dat ze lesbisch is en op haar valt, vindt Vallon dit helemaal niet zo erg. Ze helpt haar zelfs een vriendinnetje te vinden en regelt Odette. Sindsdien zijn Odette, Charley en Vallon dikke vriendinnen. Vallon probeert ook te helpen om het openbaar te maken dat Odette en Charley verkering hebben, maar dat wil niet zo goed lukken. Charley wordt zelfs boos op haar en Tinco omdat zij er zomaar achter zijn gekomen dat ze een lesbo was en daar een subtiele opdracht voor hadden bedacht die Reggy zou uitvoeren tijdens de les Drama. Uiteindelijk bedenkt Vallon een plan om aan Odette te laten zien dat ze op het schoolplein wél uit de kast durft te komen, en laat dat daarmee ook aan iedereen zien door letterlijk uit een kast te komen. Vallon doet ook mee aan de Think Pinkdag, die Charley, Odette en Abel georganiseerd hebben. Ze houdt namelijk ook niet van de jongens die homo's en lesbo's als Charley en Odette haten. Daarom helpt ze Charley en Odette om deze jongens een lesje te leren. Uiteindelijk weet Mokketier er wel raad voor, zo wordt dit ook weer opgelost.

Vallon weet hierna dat ze veel niet van haar vader heeft. Ze wil haar moeder graag een keer ontmoeten. Dat gaat alleen niet lukken, want zo hebben Dian en de moeder van Vallon dit afgesproken. Ze moet namelijk achttien zijn. Ze is erg boos, en gaat haar moeder stiekem opzoeken. Ze wil naar België, waar ze denkt dat haar moeder zit. Maar Charley belt de vader van Vallon en ze zien haar naar het treinstation fietsen. Vallon wordt boos op haar vader.

Er zijn verschillende verhaallijnen in seizoen 6 geweest waarin Vallon een kleine rol had. Als blijkt dat Nola naar Sri Lanka moet, helpt ze in volle tuige mee aan het emotieparcours, die ze hebben bedacht om de onderbouwers een beetje op te vrolijken. Vallon bedenkt hierna voor de klas een ruilproject, wat ze hieraan overhouden gaat naar Sri Lanka, en dus naar Nola. Als Vallon een laptop heeft, is ze erg blij. Maar als Tinco komt met 77 computers, blijkt dat Vallon niet tegen haar verlies kan. Ze is erg kwaad. Mokketier pept haar op. Ook probeert Vallon mee de dief te ontmaskeren van een aantal dingen op school, en door haar plan werd ontdekt dat Eddie de dief van dit was. Abel richt een jongerengerichte politieke partij binnen de school op, genaamd FormidABEL. Vallon bedenkt de speerpunten van deze partij. Vallon vindt dit erg pittig en wil iets anders doen binnen de partij.

Seizoen 7 
Vallon is ook te zien in seizoen zeven. Ze gaat verder met de zoektocht naar haar biologische moeder, Iza Chen. Vallon achterhaalt haar telefoonnummer, en spreekt de voicemail in, tot op het heden heeft Iza nog niet teruggebeld. Vallon is veel bezig met haar moeder, terwijl haar beste vriendin Charley veel bezig is met Odette. Hierdoor krijgen Charley en Vallon ruzie. De ruzie is uiteindelijk opgelost. Maar dan opeens belt Iza op en blijkt dat Vallon toch naar een internationale school in Shanghai mag.

Speciale series

SpangaS Mediawhizz 
Vallon chat met Niek, een knappe jongen op wie Vallon wel valt. Vallon heeft Niek nog nooit in levenden lijve gezien. Toch gaan ze op date. Als Vallon zich verstopt, ziet ze Niek. Hij is in werkelijkheid geen jongen van 18, maar een man van 40. Vallon blokkeert hem op de chat.

Familie en romances

Familie 
 Dian Yuan (biologische vader)
 Iza Chen (biologische moeder)
 Wolf Haagsman (aangetrouwde vader)

Romances 
 Tinco Benoit (zoen, 2012)
 Robbie (verliefd, 2012)
 Tinco Benoit (relatie, 2012)
 Raaf de Ridder (verliefd, 2012-2013)

Y